Sorry má více významů:

 slovíčko omluvy z angličtiny
 Sorry (časopis) – satirický a humoristický časopis
 Sorry (singl) – singl zpěvačky Madonny
 Sorry jako – frazém, který zpopularizoval ministr financí Andrej Babiš 31. ledna 2017 větou: „Sorry jako. Proč bych vám měl sdělovat příjmy?“